Фантин (Fantin; Phantin):

Имя 
 Фантин Солунский (Фантин Старший; ; IX век) — христианский чудотворец, святой в чине преподобного.
  (Фантин Младший; ок. 927—1000) — христианский святой.

Фамилия 
 Фантин, Присила (род. 1983) — бразильская киноактриса.

См. также 
 Фантен-Латур, Анри

Примечания 

